Brassac (Ariège)
 Brassac (Tarn-et-Garonne)
 Brassac (Tarn)
 Brassac-les-Mines